Park Forest bezeichnet:
 Park Forest (Illinois), ein Ort in den USA
 Park Forest (Pennsylvania), ein Village in den USA
 Park Forest (Texas), ein Ort in den USA